St. Mary's Island ist der Name folgender Inseln:

 St. Mary’s Island (Gambia), Insel in Gambia
 St. Mary’s Island (Themse), Insel in der Themse
 St. Mary’s Island (England), Insel vor Whitley Bay in Tyne and Wear, siehe St. Mary’s Lighthouse
 St Mary’s (Scilly-Inseln), Insel der Scilly-Inseln
Siehe auch:
 Marieninsel
 Isla María